Haux – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Gironde.
 Haux – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Pyrénées-Atlantiques.